Юсупов () — російське чоловіче прізвище татарського походження. Походить від особового імені Юсуф або Юсуп (арабська форма імені Йосип). Жіночий варіант — Юсупова.

Відомі носії 
 Юсупови — російський князівський рід
 Юсупов Алім Данилович ( 1972) — російський тележурналіст, колишній політичний оглядач НТВ, ТВ-6, ТВС і «Першого каналу».
 Юсупов Артур Маякович ( 1960) — радянський, згодом німецький шахіст, гросмейстер.
 Юсупов Борис Миколайович (1794—1849) — князь, син М. Б. Юсупова.
 Юсупов Булат Тімербейович ( 1973) — російський башкирський режисер.
 Юсупов Джалал Іскандерович (1924—1975) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Юсупов Ібрагім Юсупович (1929—2008) — каракалпацький радянський поет і перекладач.
 Юсупов Микола Борисович (1750—1831) — російський князь, дипломат, меценат
 Юсупов Микола Борисович (молодший) (1827—1891) — російський князь, музикант
 Юсупов Уткір (1991) — узбецький футболіст
 Юсупов Фелікс Феліксович (1887—1967) — російський князь, граф
 Юсупов Юнус ( 1924) — радянський військовик, таджик, учасник Другої світової війни, визволяв Чернівці, встановив червоний прапор на міській ратуші
 Юсупов Юнус Хамиджанович ( 1949) — таджицький та радянський актор і режисер

Юсупова
 Юсупова Зинаїда Миколаївна (1861—1939)  — російська княгиня
 Юсупова Наталія Вікторівна (нар. 1977) — світська особа, відомий волонтер, підприємець.
 Юсупова Нафіса Ісламівна (нар. 1953) — радянський, російський вчений- фізик. Доктор технічних наук (1998), професор (1998). Заслужений діяч науки Республіки Башкортостан (2000).

Татарські прізвища
Російські прізвища тюркського походження